TRK se može odnositi na:

 TrkA receptor, receptorska tirozinska kinaza
 Trinity Rescue Kit, tip Linuksa